Юро́вський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Юровський Веніамін Мойсейович (1910–1958) — київський архітектор, педагог.
 Юровський Володимир Михайлович (1915, Тараща — 1972) — композитор, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1969).
 Юровський Володимир Михайлович (1972, Москва) — диригент, внук композитора.
 Юровський Михайло Володимирович — диригент, син композитора.
 Юровський Олександр Якович(1921)  — російський сценарист, доктор філологічних наук.
 Юровський Юрій Ілліч (1894, Тбілісі — 1959, Рига) — російський актор, режисер, народний артист СРСР (1956).
Юро́вська:
 Юровська Ольга Йосипівна (1911–1977) — українська актриса музичної комедії.
 Юровська Галина Валентинівна (1961) — українська суддя.
 Юровська Ганна Йосипівна (1914–1982) — українська оперна співачка, заслужена артистка УРСР.
 Юровська Катерина Миколаївна (1986–1949) — радянська співачка, виконавиця романсів. Мати Ольги і Ганни Юровських.

Українські прізвища